Erzincan steht für:
 Erzincan, eine Stadt im Osten der Türkei
 Erzincan (Provinz), eine Provinz im Osten der Türkei

Erzincan ist der Familienname folgender Personen:
 Erdal Erzincan (* 1971), türkischer Musiker
 Mercan Erzincan (* 1976), alevitische Sängerin und Saz-Spielerin